Jan Drzewiecki (ur. 1829) – polski oficer, powstaniec styczniowy
 Jan Drzewiecki (1898–1942) – polski wojskowy, kapitan
 Jan Drzewiecki (1921–2001) – polski wojskowy, generał
 Jan Drzewiecki (1938–2006) – polski pianista